Die Damallsvenskan 2022 war die 35. Spielzeit der Damallsvenskan, der höchsten Spielklasse im schwedischen Frauenfußball. Die Saison begann am 26. März 2022 und endete am 5. November 2022. Für die Frauen-EM 2022 in England pausierte die Liga zwischen dem 19. Juni und 14. August. Wegen der Erweiterung auf 14 Teams gab es drei Aufsteiger aus der Elitettan: Umeå IK, IFK Kalmar und IF Brommapojkarna.

Drei Spieltage vor Saisonende sicherte sich der FC Rosengård die Titelverteidigung und seine insgesamt 13. Meisterschaft. BK Häcken FF und Linköpings FC landeten auf Platz zwei und drei und qualifizierten sich damit für die UEFA Women’s Champions League 2023/24. Absteigen mussten Umeå IK und AIK Solna, während IF Brommapojkarna sich in den Relegationsspielen für ein weiteres Jahr einen Platz in der Damallsvenskan sicherte.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Der Zwölfte der Damallsvenskan spielte gegen den Dritten der Elitettan. Die Spiele fanden am 20. und 27. November 2022 statt. IF Brommapojkarna setzte sich durch und behielt den Platz in der ersten Liga.

|}

Beste Torschützinnen 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spielerinnen nach Anzahl Elfmetern, danach alphabetisch sortiert.

Weblinks 
 Webseite der Damallsvenskan (schwedisch)
 Damallsvenskan 2022 bei soccerway.com

Einzelnachweise 

Damallsvenskan-Saison
Fußballsaison 2022